

Ribeira est une municipalité de l'État de São Paulo
 Ribeira do Amparo est une municipalité de l'État de Bahia
 Ribeira do Pombal est une municipalité de l'État de Bahia
 Ribeira do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 Ribeira est un quartier de la ville de Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro

Ribeira est une commune de Galice en Espagne

Le palais de Ribeira fut l'ancien palais royal de Lisbonne. Situé à l'emplacement actuel de la place du Commerce, il fut détruit lors du tremblement de terre de 1755.

Ribeira est un quartier de la ville de Porto.
Praça da Ribeira, une place.

Homonymie de toponyme